Redstone ist 

 Ein Bestandteil des populären Computerspiels Minecraft
 Eine Trägerrakete, siehe Redstone (Rakete)
 Eine Basis der US Army in Alabama, siehe Redstone Arsenal
 Der Codename für mehrere größere Updates von Windows 10 seit 2016

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Redstone (Colorado)
 Redstone (Michigan)
 Redstone (Montana)
 Redstone (New Hampshire)
 Redstone (New Mexico)
 Redstone Park (Alabama)

in Kanada:
 Redstone (British Columbia)

Personen:
 Sumner Redstone (1923–2020), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Redstone Township
 Red Stone